Por Benton City pode estar à procura de:
Benton City (Missouri)
Benton City (Washington)

Desambiguação